Le nom Morning Star (anglais signifiant ) peut désigner :
  Le Morning Star, une émission musicale française diffusée du  au  sur Direct Star puis du  au  sur D17.
 Morning Star, un chef cheyenne, parfois nommé Dull Knife.
 Morning Star, un album du groupe de Death metal suédois Entombed.
 Morning Star, une œuvre musicale de Arvo Pärt (2007).
 Morning Star, un film israélien d'Akiva Barkin (1980).
 Morning Star, une série télévisée américaine (1965-1966).
 The Morning Star, un journal britannique classé à gauche.
Le Drapeau Morning Star, de la République de Papouasie Occidentale.
 Morningstar : Morningstar, Inc. est une entreprise de gestion d'actifs fondée en 1984 et basée à Chicago, aux États-Unis. 
 Morning Star peut être le surnom d’une arme médiévale, entre le Fléau d'armes et la Masse d'armes

Voir aussi